Rockville (Carolina do Sul)
Rockville (Connecticut)
Rockville (Indiana)
Rockville (Maryland)
Rockville (Minnesota)
Rockville (Missouri)
Rockville (Nebraska)
Rockville (Utah)

Outros
Rockville (Metro de Washington)
(Don't Go Back To) Rockville

Desambiguações de topônimos